De Primeira Liga 2012–2013 was het 79ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie, door een sponsorovereenkomst ook Liga ZON Sagres genoemd, ging van start op 19 augustus 2012 en eindigde op 19 mei 2013.

FC Porto trad voor het tweede seizoen op rij aan als titelverdediger, en wist de landstitel te prolongeren. Het was het 27ste kampioenschap voor de club. Nieuwkomers waren GD Estoril-Praia en Moreirense, die in het voorafgaande seizoen als eerste en tweede waren geëindigd in de Segunda Liga.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 667 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,78 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Colombiaanse international Jackson Martínez van FC Porto met 26 treffers.

Het toeschouwersrecord kwam dit seizoen tot stand op zondag 21 april 2013 bij de wedstrijd SL Benfica–Sporting CP: 62.553 bezoekers. Het duel in het Estadio da Luz eindigde in een 2-0 overwinning voor de thuisploeg.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Porto || 30 || 24 || 6 || 0 || 70 || 14 || +56 || 78
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 || SL Benfica || 30 || 24 || 5 || 1 || 77 || 20 || +57 || 77
|-style="background:#98FB98;"
| 3 || Paços de Ferreira || 30 || 14 || 12 || 4 || 42 || 29 || +13 || 54
|-style="background:#CCCCFF;"
| 4 || Sporting Braga || 30 || 16 || 4 || 10 || 60 || 44 || +16 || 52
|-style="background:#BBEBFF;"
| 5 || GD Estoril-Praia || 30 || 13 || 6 || 11 || 47 || 37 || +10 || 45
|-
| 6 || Rio Ave || 30 || 12 || 6 || 12 || 35 || 42 || −7 || 42
|-
| 7 || Sporting CP || 30 || 11 || 9 || 10 || 36 || 36 || 0 || 42
|-
| 8 || CD Nacional || 30 || 11 || 7 || 12 || 45 || 51 || −6 || 40
|-style="background:#CCF3FF;"
| 9 || Vitória Guimarães || 30 || 11 || 7 || 12 || 36 || 47 || −11 || 40
|-
| 10 || CS Marítimo || 30 || 9 || 11 || 10 || 34 || 45 || −11 || 38
|-
| 11 || Académica de Coimbra || 30 || 6 || 10 || 14 || 33 || 45 || −12 || 28
|-
| 12 || Vitória Setúbal || 30 || 7 || 5 || 18 || 30 || 55 || −25 || 26
|-
| 13 || Gil Vicente || 30 || 6 || 7 || 17 || 31 || 54 || −23 || 25
|-
| 14 || SC Olhanense || 30 || 5 || 10 || 15 || 26 || 42 || −16 || 25
|-style="background:#FFCCCC;"
| 15 ||  Moreirense || 30 || 5 || 9 || 16 || 30 || 51 || −21 || 24
|-style="background:#FFCCCC;"
| 16 ||  SC Beira-Mar || 30 || 5 || 8 || 17 || 35 || 55 || −20 || '23 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012/13 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Taça da Liga 2012/13
Taça de Portugal 2012/13
Segunda Liga 2012/13

2013
Competitievoetbal 2012/13